Лебяжинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Павловском районе Алтайского края. Административный центр — село Лебяжье.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1006 человек, в том числе 485 мужчин и 521 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1008 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Лебяжье.

 Агросвет — упразднённый посёлок, исключен из учётных данных в 2000  году.
 Дубровка — упразднённый посёлок, исключен из учётных данных в  1982 году.

Примечания 

Сельские поселения Павловского района Алтайского края